Oddziały wojsk inżynieryjnych noszące numer 3:

Wojska Polskiego:
 3 pułk saperów wileńskich 1921-1929 → 3 batalion saperów 1929-1939 
 3 warszawski pułk pontonowy 1949-1994
 3 włocławski pułk pontonowy im. gen. Karola Sierakowskiego 1994-1996
 3 włocławski pułk drogowo-mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego 1996-2011 → 3 batalion drogowo-mostowy 
 3 Pułk Saperów im. gen. Jakuba Jasińskiego 1995-2001